São Salvador kan syfta på följande platser:

Angola 

 Mbanza-Kongo, provinshuvudstad, Zaire,

Portugal 

 São Salvador (freguesia i Bragança), Mirandela, 
 São Salvador (freguesia i Viseu), 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar